Der Rajon Kostopil (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Kostopil.

Geographie 
Der Rajon lag im mittleren Westen der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Sarny, im Osten an den Rajon Beresne, im Südosten an den Rajon Hoschtscha, im Süden an den Rajon Riwne, im Südwesten an den Rajon Kiwerzi (in der Oblast Wolyn), im Nordwesten an den Rajon Manewytschi (Oblast Wolyn) sowie im Nordnordwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Wolodymyrez.
Das ehemalige Rajonsgebiet wird von Südwesten in nördliche Richtung durch den Fluss Horyn durchflossen.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kostopol und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 21. Januar 1959, als er um den aufgelösten Rajon Deraschne (Rajonshauptstadt war Deraschne sowie vorher Slasne) sowie Teile des Rajons Stepan vergrößert wurde. Am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon dann aufgelöst und auf die Rajone Beresne und Hoschtscha aufgeteilt, dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Riwne.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 11 Landratsgemeinden und 3 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 61 Dörfer

Stadt

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Kostopil
Rajon Riwne
Aufgelöst 2020